Limoges est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Limoges, commune du département de la Haute-Vienne et chef-lieu de la région historique Limousin ;
 Limoges-Fourches, commune du département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.

 Limoges, ville des comtés unis de Prescott et Russell en Ontario.

Personnalités

Noblesse 
 Maison de Limoges, famille féodale du Limousin qui possédait la vicomté de Limoges. 
 Adémar V de Limoges (vers 1135-1199), vicomte de Limoges ;
 Foucher de Limoges (mort en 886), fidelis de Charles II le Chauve, fondateur de la Maison de Limoges ;
 Géraud de Limoges (v.941-988), vicomte de Limoges ;
 Guy VI de Limoges (mort en 1263), vicomte de Limoges, personnalité politique française ;
 Marie de Limoges (1260-1290 ou 12911), vicomtesse de Limoges ;

Autres personnalités 
 Asclipe de Limoges (), évêque de Limoges et saint chrétien français ;
 Aurélien de Limoges (), évêque de Limoges et saint chrétien français ;
 Aimery de Limoges (110-1196), religieux français, patriarche d'Antioche ;
 Ferréol de Limoges (mort après 591), évêque de Limoges et saint chrétien français ;
 Jean de Limoges (), écrivain français ;
 Loup de Limoges (mort en 632), évêque de Limoges et saint chrétien français ;
 Martial de Limoges (), évêque de Limoges, saint chrétien ;
 Pierre de Limoges (), religieux catholique français ;
 Roméo de Limoges (), frère convert et bienheureux chrétien ;
 Rurice de Limoges (ca. 440-507), évêque de Limoges et saint chrétien ;
 Sacerdos de Limoges (670-ca. 720), évêque de Limoges et saint français ;
 Valérie de Limoges (), sainte catholique céphalophore.

Patronyme 

 Antoine Limoges (1764-1819), homme politique français ;
 Camille Limoges (1942-), historien québécois des sciences et de la technologie ;
 Mario Limoges, homme d’affaires québécois ;
 Joseph-Eugène Limoges (1879-1965), évêque québécois.

Histoire 
 Sac de Limoges, épisode de la guerre de Cent Ans en  mené par les armées d'Édouard de Woodstock, prince d'Aquitaine.

Industrie 
 Émail de Limoges, technique de travail de l'émail qui apparaît au milieu du  dans la ville française de Limoges ;
 Porcelaine de Limoges, porcelaine née entre 1765 et 1770 à de la découverte de kaolin à proximité de Limoges.

Sport 
 Le Poinçonnet-Limoges, course cycliste française disputée de 1990 à 2020 ;
 Paris-Limoges, ancienne course cycliste française disputée de 1927 à 1976.

Patronyme français